

Поріцьке — село, районний центр, Чувашія
 Поріцьке — село, Суздальський район, Владимирська область